Tarrazú peut se référer à :
 Tarrazú, un canton dans la province de San José, au Costa Rica.
 Tarrazú, un café produit dans le canton de Tarrazú, dans la province de San José, au Costa Rica.
Homonymie